«Для тех, кто видит сны» может подразумевать два альбома группы Оргия Праведников, вышедшие в разные годы:

 2010 — Для тех, кто видит сны. Vol.1
 2016 — Для тех, кто видит сны. Vol.2